SOCKS – protokół internetowy
 Socks – kot prezydenta Billa Clintona